Князь — глава феодального монархического государства (княжества) или отдельного политического образования (удельный князь) в IX—XVIII веках у славян и некоторых других народов; представитель феодальной аристократии; позднее — высший дворянский титул, в зависимости от важности приравниваемый к принцу или к герцогу в Западной и Южной Европе, в Центральной Европе (бывшей Священной Римской империи) этот титул именуется фюрст, а в Северной — конунг.

Термин «князь» используется для передачи западноевропейских титулов, восходящих к princeps и Fürst, также иногда dux (обычно герцог).

Великий князь/Великая княжна — в Российской империи дворянский титул членов Российской императорской фамилии, с 1886 г. относился только к сыновьям (дочерям) и внукам по мужской линии (но не внучкам) российских императоров.
 
(Великая) княгиня — жена (великого) князя, а также собственно титул женского лица дворянского сословия; княжич — сын князя (только у славян), княжна — дочь князя.

Этимология 
Слово «князь» (праславянское *kъnędzь) — древнее общеславянское заимствование и восходит к древнегерманскому корню *kun-ing- (-ꙃь по третьей (прогрессивной) палатализации, -g- сохранялось в образованиях вроде кнѧгꙑн҄и), этого же происхождения германские слова König, king 'король', скандинавское «конунг» — термин для обозначения старейшины рода.

Противоположная точка зрения, предложенная Ш. Ондрушем в 1977 году, об обратном направлении заимствования (из предполагаемого слав. *kun-ingo- 'торчащий, выдающийся', от kъnъ, как в польск. устар. kien 'пень, колода', словинс. kno 'рукоять весла' в германские языки) в науке признания не получила.

В некоторых славянских языках у этого корня есть дополнительные значения, разграничившиеся формально: в болгарском языке «кнез» — старейшина ('князь' — княз), в чешском, словацком и польском knez, ksiąz — 'священник', ср. ксёндз (для значения 'князь' в этих языках используется слово с первоначальным значением 'сын князя', 'княжич'), в верхне- и нижнелужицком языках knjez — вежливое обращение к мужчине, knjeni — к замужной женщине, а knježna — к незамужней. В русинском языке слово «князь» исторически обозначало сельского старосту.

 Белорусский: князь, княгіня, князёўна.
 Русский: князь, княгиня, княжна, княжич
 Украинский: князь, княгиня, князівна.
 Чешский: kněz, kněžka 'священник, попадья'; kníže, kněžna 'князь, княгиня'
 Польский: ksiądz 'ксёндз'; książę 'князь'.
 Словацкий: kňaz, kňažka 'священник, попадья'; knieža, kňažná 'князь, княгиня'
 Сербо-лужицкие языки: knjez.
 Сербский: кнез, кнегиња, књаз, књегиња
 Словенский: knez, kneginja.
 Болгарский: княз, княгиня.
 Хорватский: knez, kneginja.

Заимствования в неславянские языки:

 Румынский: cneaz (из славянского языка)
 Венгерский: kenéz (из славянского языка)
 Чувашский: кĕнеç (из славянского языка)
 Осетинский: князь (из славянского языка)
 Татарский: kenäz (из славянского языка)
 Саамский: gonagas или konagas (видимо, заимствовано из скандинавских языков)
 Литовский: kunigas 'священник' (возможно, непосредственно из германских, тогда значение под польским влиянием); kunigaikštis 'князь', kunigaikštienė 'княгиня', kunigaikštytė 'княжна'
 Латышский: kungs 'господин' (то же)

У славян 
Первоначально князь был племенным вождём, возглавлявшим органы военной демократии. Древнейшее качество князя как старейшины рода отложилось в русской свадебной лексике, где новобрачные (условные основатели рода) именуются «князем» и «княгиней». Затем князь постепенно превратился в главу раннефеодального государства.

Функции князя:
 Военная — организация нападения и защиты племени. В древнерусском обществе высоко ценилась военная храбрость князя.
 Судебная — князь лично председательствовал на гласном суде (княжеский суд), а также взимал судебные штрафы (виры)
 Религиозная — в языческое время князья являлись инициаторами и организаторами жертвоприношений, что связано с развитием у слова «князь» значения «священник» в чешском и польском (ср. ксёндз).

Княжеская власть, сначала чаще всего выборная, постепенно становится наследственной (Рюриковичи на Руси, Гедиминовичи и Ягеллоны в Великом княжестве Литовском, Пясты в Польше, Пржемысловичи (?) в Чехии и т. д.).

Князья, являвшиеся главами крупных феодальных государственных образований на Руси и в Литве, назывались великими князьями (в некоторых странах, например, в Хорватии (с 925), Польше (с 1025), Чехии (c 1198), Сербии (с 1217), Галицко-Волынском княжестве (с 1254), князья — главы феодальных монархий — приняли титул королей).

С образованием централизованного государства удельные князья постепенно переходили в состав великокняжеского (с 1547 — царского) двора в Московском княжестве (царстве) и королевского двора в Польско-Литовском государстве.

В России до XVIII века звание князя было только родовым. С начала XVIII века титул князя стал также жаловаться царём высшим сановникам за особые заслуги (первый пожалованный князь — А. Д. Меншиков).При этом существовали следующие разновидности титула:
 великий князь — сын, брат, внук, а в 1797—1886 также правнук и праправнук императора в мужском поколении. Титулование «Ваше Императорское высочество».
 князь императорской крови — правнук и праправнук императора (до 1797 и после 1886), обладал правом на титул «Ваше высочество»
 светлейший князь — титул жаловался по воле императора, его также носили младшие сыновья правнуков императора и их потомки по мужской линии. Титулование «Ваша светлость»;
 сиятельный князь — «природный» князь, имевший право на титул как потомок удельных или великих князей. Титулование «Ваше сиятельство», в гербе — княжеская шапка с горностаевым околышем над бархатной с горностаями сенью.

Княжеский титул (вместе с другими дворянскими) отменён декретом ВЦИК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917.

Князь (knez) был монархическим титулом, который использовали средневековые правители княжеств Паннонской Хорватии и княжеств Приморской Хорватии с 7 по 10 век, которые в основном носили титул дукс и редко как принцепс.

В Сербии с 1817 по 1882, на Самосе с 1832 по 1912, в Черногории с 1852 по 1910, в Болгарии с 1878 по 1908, в Албании с 1914 по 1925 и в Пинде с 1941 по 1944 — титул главы государства. После преобразования Болгарского княжества Фердинандом I в царство титул князя носили потомки правящего царя Болгарии. В настоящее время титулом князя пользуются дети последнего царя Болгарии Симеона II — Кардам, князь Тырновский (ум. 2015), Кирилл, князь Преславский, Кубрат, князь Панагюрский, Константин-Асен, князь Видинский и княжна Калина Болгарская, а также его внуки.

Также в ряде случаев в русском языке титулом «князь» заменяют некоторые специфические титулы, которые примерно равны с княжеским (жупан (правители балканских славян), господарь (правители Молдавии и Валахии), домнитор (правители Объединённого княжества Валахии и Молдавии), тавади (феодальные князья в Грузии), мтавар (правители Абхазского, Гурийского, Мегрельского и Сванского княжеств/самтавро) и т. д.).

У средневековых монголов 
Князьями у монголов назывались все потомки владетельного дома Чингизидов. В иерархии правительственных и должностных лиц у средневековых монголов, по свидетельству дошедших до нас ярлыков, первыми после ханов были князья.

В ярлыке, данным ханом Узбеком митрополиту Петру, князья имели следующие степени и придаточные наименования:

 Князья великие, средние и нижние, которые позже получили наименование: Бэйлы (), Бэйзы () и Гуны ().

 Князья наши удельные — монгольские аймаки делились на многие уделы, управляемый каждый особым князем.

 Польские князья: высокие и низкие — по варианту Ростовской летописи, полочных, которые в ярлыках Атюляка и Бердибека названы ратными князьями, а в ярлыке Менгу-Тимура полководным князьями.

В ярлыках хана Атюляка митрополиту Михаилу князья разделены на:

 Князей Ордынских — которые жили при дворе Государево в Орде и были ближайшими соучастниками правления, советниками и помощниками хана. Данное подтверждает Никоновская летопись говоря о суде между Муромскими князьями (1354).

 Князей Улусных — владельцы отдельных улусов или областей, состоящих в зависимости от хана.

 Князей ратных.

 Там же упоминаются волостные дороги и князья — это означает, что князья могли занимать должность и дорог. Данное подтверждают и русские летописи: пришедши им (русским князьям) в Орду взять их к себе в улус дорога Московский князь Минбулат.

В ярлыках хана Менгу-Тимура упоминаются:

 Князья людские баскаки — это подтверждают и русские летописи: в Курском княжении был баскаком князь Ахмат, Темирев сын (1284). 

 Князья полководные.

В ярлыках хана Бердибека митрополиту Алексею говорится об улусных и ратных князьях и князьях волостных дорогах

В ярлыке ханши Тайдулы, данной также митрополиту Алексею, встречаются тёмные и тысячные князья (начальники над 10.000 войск), а также князья городане (городские) дороги. 

Все эти свидетельства летописей и ярлыков указывают, что княжеское достоинство у монголов было родовое, что представители разных родов, могли занимать разные высшие должности, и что все монгольские княжеские рода были у хана первым служебным сословием.

Западноевропейские титулы 

Термин «князь» используется для передачи романских титулов, восходящих к  (ср. принцепс) — prince, principe и т. д. Для членов королевских домов, имеющих право на престол, princeps обычно переводится как принц, принц крови.

В средневековой Германии князь () — представитель высшей имперской аристократии, обладавший особыми привилегиями, титул этот носили также представители высшего духовенства («князья Церкви», имевшие и политические права в Империи). Наряду с титулом Fürst существовал и титул Prinz.

В современной Европе имеются независимые княжества Андорра, Монако и Лихтенштейн. Титул князя-епископа имеет и папа римский. Также титул князя имеет магистр Мальтийского ордена.

Ср. также:

 Фюрст (Fürst)
 Гроссфюрст (Großfürst)
 Кирхенфюрст (Kirchenfürst)
 Курфюрст (Kurfürst)
 Ландесфюрст (Landesfürst)
 Рейхсфюрст (Reichsfürst)
 Фюрстпримас (Fürstprimas)
 Архонт (ἄρχων)

Списки князей по странам 
 Список княжеских родов Грузии
 Список княжеских родов Польши
 Список княжеских родов России
 Список татарских княжеских родов России

См. также 
 Воевода
 Список канонизированных русских князей и княгинь
 Коэны
 Каган
 Господа

Примечания

Литература 
 
 
 Boroń P. Kniaziowie, królowie, carowie… Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu. — Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. — 328 s.

Ссылки 

 Лавренченко Мария. 
 Час истины. Программа «Древняя Русь. Князь и его дружина». Рассказывают сотрудники ИРИ РАН П. С. Стефанович и П. В. Лукин

 
Социальная структура Древней Руси